

Дани сећања 

540-е пне.